CMR, Cmr ali cmr je kratica za:
 Kamerun (tričrkovna koda po ISO 3166)
 Konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (francosko Convention relative au contrat de Transport international des Marhandises par route)
 Metoda lova, označevanja in ponovnega ulova (angleško capture-mark-recapture)